Papamichail ist der Familienname der folgenden Personen:
 Alexandros Papamichail (* 1988), griechischer Geher
 Despina Papamichail (* 1993), griechische Tennisspielerin